Moa kan avse:

Moa – ett kvinnonamn
Moa (film) – en film om Moa Martinson
Moafåglar – en grupp utdöda fågelarter
S/S Moa – ett fartyg
MoA – ett köpcenter, se Mall of America
Mohammed "Moa" Abdellaoue (1985) , en norsk fotbollsspelare, se Mohammed Abdellaoue

Geografi

Antarktis 

 Mount Moa,

Kuba 

 Moa (kommunhuvudort), Provincia de Holguín,

Se även
 Moa Island

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kubaförgreningar